А́ндраш III Венециа́нец (, , ; 1265 — ) — последний король Венгрии и Хорватии (1290—1301) из династии Арпадов.

Биография

Ранние годы 
После смерти 10 июля 1290 года Ласло IV Куна основная ветвь династии Арпадов пресеклась. Имевший больше всех прав на венгерский престол Андраш, внук Андраша II, сын его посмертного сына Иштвана Постума, герцога Славонии, был коронован.

Андраш родился в Венеции около 1265 года. Его матерью была Томазина из знатной венецианской семьи Морозини. После смерти отца (1271) Андраш был отдан на воспитание своим венецианским родственникам.

В 1278 году Иван Кёсеги, аристократ, завладевший в условиях феодальной анархии несколькими крепостями в западной части Венгрии, пригласил его к себе. Прибыв в королевство, Андраш предъявил свои претензии на герцогство Славония, но король Ласло IV Кун отказал ему. После этой неудачи Андраш вернулся в Венецию.В начале 1290 года Кёсеги и архиепископ Лодомер Эстергомский, отлучивший короля Ласло IV Куна от церкви, вновь пригласили Андраша в Венгрию, но на этот раз предложили ему корону. Андраш принял предложение, однако был арестован венгерским дворянином Арнольдом Хаготом и передан им герцогу Альбрехту I Австрийскому.

Королевство 

10 июля 1290 года бездетный король Ласло IV Кун был убит своими же половецкими союзниками, и, таким образом, основная ветвь династии Арпадов пресеклась. Андраш, получив информацию о смерти короля, бежал из Вены и прибыл в Эстергом, где архиепископ Лодомер увенчал его короной Святого Иштвана 23 июля 1290 года.

После коронации съезд «прелатов, баронов и дворян» в Обуде уполномочил нового короля пересмотреть дарения своего предшественника. В то же время Андраш III спешно женился на польской принцессе Фененне Куявской.

Весь период правления Андраша III прошёл в борьбе за власть с представителями венгерской знати, оспаривавшей законность его избрания. Его отец, Иштван Постум, был объявлен своими братьями бастардом, поэтому новый король сразу столкнулся с рядом претендентов на трон.

31 августа 1290 года император Рудольф I, считавший Венгрию частью Священной Римской империи, выдвинул на венгерский престол своего сына, герцога Альбрехта I Австрийского. Одновременно некий польский авантюрист, объявивший себя Андрашем Славонским, младшим братом короля Ласло IV Куна, заявил свои претензии на трон, но его войско было разбито сторонниками Андраша III. В апреле 1291 года королева Мария Неаполитанская, сестра убитого короля, также объявила о своих притязаниях на корону. Позже она передала эти притязания сыну, Карлу Мартеллу Анжуйскому, а после его смерти (1295) — внуку Карлу Роберту.

В начале 1291 года Андраш III посетил восточную часть своего королевства, где знать Оради и Дьюлафехервара присягнула ему. После этого он повел свою армию против Австрии и добился успеха. Герцог Альбрехт I просил о мире, и, согласно договору, заключенному 26 августа 1291 года в Хайнбурге, отказался от претензий на венгерскую корону.

В качестве компенсации Андраш III обязался разрушить несколько мелких крепостей, принадлежавших клану Кёсеги, на границе двух стран. Вслед за этим Миклош Кёсеги восстал против короля в союзе с родами Бабоничей и Франкопан, сторонниками королевы Неаполя. Король попытался подавить восстание, но он был захвачен в плен Миклошем Кёсеги и был вынужден заплатить выкуп, чтобы вернуть себе свободу.

В 1293 году Андраш III пригласил свою мать Томазину Морозини в Венгрию. Она успешно провела переговоры с несколькими мятежными баронами (Хенриком Кёсеги и др.), которые в итоге признали власть её сына. В 1294—1295 годах Андраш III с матерью провели несколько кампаний против сторонников Карла Мартелла Анжуйского.

После смерти его первой жены 6 февраля 1296 г. Андраш III женился на Агнессе Австрийской, дочери герцога Альбрехта I Австрийского. Впоследствии при поддержке тестя он сумел подавить восстание Миклоша Кёсеги и Матьяша III Чака и занять замки Кёсег и Пожонь. В 1298 году Андраш III поддержал восстание своего тестя против короля Германии Адольфа.

Тем не менее, Андрашу III так и не удалось укрепить свои позиции в Венгрии, поскольку непокорные бароны находились под защитой крупнейших магнатов королевства — Миклоша Кёсеги, Матьяша Чака и Ласло Кана. Кроме того, новый архиепископ Эстергомский, Дьордь Бискей, назначенный папой Бенедиктом VIII в 1298 году, поддержал притязания неаполитанских претендентов.

Хотя съезд «прелатов и дворян, саксонцев и половцев», состоявшийся в августе 1298 года в Пеште, вновь подтвердил полномочия Андраша III, архиепископ начал организовывать в среде священнослужителей партию сторонников Карла Роберта. Когда в следующем году архиепископ открыто отказался явиться на съезд, король изъял его имения.

В августе 1300 года Карл Роберт получил приглашение от хорватского магната Павла I Шубича в качестве нового короля Венгрии. Он высадился в Сплите и занял Загреб при поддержке своих хорватских сторонников.

Смерть 
Андраш III был лишён возможности нанести ответный удар из-за внезапной смерти своей матери, а затем внезапно скончался сам. Он был похоронен в Буде.

Со смертью Андраша III 14 января 1301 года закончилось пребывание на венгерской троне династии Арпадов. Один из его современников назвал его «последней золотой веткой древа Арпадов». На трон взошел Карл Роберт, представитель Анжу-Сицилийского дома.

Браки и дети 
 19 августа/24 сентября 1290 года:  Фененна Куявская (ок. 1276 — ок. 1295), дочь князя Земомысла Куявского
 Елизавета Тёсс (1292 — 6 мая 1338), монахиня доминиканского монастыря в Тёссе (Швейцария)
   13 февраля 1296 года:  Агнесса Австрийская (18 мая 1281 — 10 июня 1364), дочь Альбрехта I, короля Германии.

Родословная

Примечания 

Короли Венгрии
Арпады
Правители Европы XIII века